Cornulella är ett släkte av svampdjur. Cornulella ingår i familjen Acarnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Cornulella